Чемпионат Европы по международным шашкам среди женщин 2022 года  проходил с 3 по 9 октября в Кортрейке (Бельгия) одновременно с чемпионатом Европы среди мужчин.

Организаторы соревнований: EDC (Европейская конфедерация шашек) и Королевская Бельгийская Федерация Шашек. Является отборочным на чемпионат мира 2023 года. По политическим причинам спортсменки России и Белоруссии отстранены от участия в чемпионате.

Основная программа 
Соревнования проводились по швейцарской системе в 9 туров. При равенстве очков место определялось по усечённому коэффициенту Солкофа.

Контроль времени — 90 минут на 45 ходов, далее 30 минут + 30 секунд за ход.

Призовой фонд 3100€.

Результаты 

* отобрались на чемпионат мира 2023

** по результатам чемпионата мира 2021

GMIF — международный гроссмейстер среди женщинMIF — международный мастер среди женщинMFF — мастер ФМЖД среди женщинCMFF — кандидат в мастера ФМЖД среди женщин

Ссылки 
 Rules and Regulations
 EK Vrouwen Kortrijk 2022 
 XI European Women Championship 

Шашки
2022 год в шашках